Втора република е наименование на период в историята на няколко страни:
 Втора република (Венецуела) (1813-1814)
 Втора република (Франция) (1848-1852)
 Втора република (Полша) (1918-1939)
 Втора република (Испания) (1931-1939)
 Втора република (Австрия) (1945-...)
 Втора република (Бразилия) (1946-1964)
 Втора република (Южна Корея) (1960-1961)
 Втора република (Малдивски острови) (1968-...)
 Втора република (Нигерия) (1979-1983)